Volání divočiny může být:
 Volání divočiny (The Call of the Wild) – román amerického spisovatele Jacka Londona vydaný roku 1903, kterým se opakovaně inspirují filmoví tvůrci:
 Volání divočiny (film, 1935) – americký dobrodružný film W. A. Wellmana The Call of the Wild s C. Gablem a L. Youngovou v hlavních rolích 
 Volání divočiny (film, 1972) resp. Hlas divočiny – koprodukční film VB, Francie, SRN a Itálie režiséra K. Annakina The Call of the Wild s Ch. Hestonem a M. Mercierovou v hlavních rolích
 Volání divočiny (film, 1976) – americký dobrodružný TV film J. Jamesona The Call of the Wild s J. Beckem v hlavní roli
 Volání divočiny (film, 1992) – americko-italský dobrodružný TV film (režie Michael Toshiyuki Uno a Alan Smithee) Call of the Wild s R. Schroderem a G. Tootoosisem v hlavních rolích
 Volání divočiny (film, 1997) – kanadský TV film P. Svatka The Call of the Wild: Dog of the Yukon s R. Hauerem v hlavní roli 
 Volání divočiny (seriál, 2000) – dobrodružný 13tidílný americký televizní seriál Call of the Wild
 Dobrodružství severu 3D – americký dobrodružný film R. Gabaie Call of the Wild z roku 2009
 Volání divočiny (film, 2020) – americký film Ch. Sanderse The Call of the Wild s H. Fordem v hlavní roli 

 český název některých děl souvisejících se lvicí Elsou:
 kniha:
 Volání divočiny (Joy Adamsonová) – české vydání (1984) autobiografie spisovatelky Joy Adamsonové The Searching Spirit: An Autobiography z roku 1978 (Nezaměňovat s knihou od téže autorky Příběh lvice Elsy, souhrnného českého překladu knižní trilogie Born Free, Living Free a Forever Free, která inspirovala fimovou tvorbu!)
 filmy:
 Volání divočiny (film, 1966) – britsko-americký film Born Free z roku 1966 režiséra J. Hilla podle stejnojmenné knihy Joy Adamsonové (Born free, 1960), v hlavních rolích V. McKennaová a B. Travers
 Divočina patří lvům resp. Volání divočiny: Život na svobodě – britský film Living Free režiséra J. Couffera z roku 1972 natočený podle knihy Joy Adamsonové Forever Free (1962), v hlavních rolích S. Hampshireová a N. Davenport
 Volání divočiny (seriál, 1974) resp. Zrozeni ke svobodě – 13tidílný americký televizní seriál Born Free režiséra J. Couffera z roku 1974, v hlavních rolích Gary Collins a D. Muldaur.
 Volání divočiny: Nové dobrodružství – americký TV film Born Free: A New Adventure režiséra T. L. Wallace z roku 1996, rovněž inspirovaný Born free trilogií, ale s odlišným příběhem.
 jiné:
 Volání divočiny (film, 2014) resp. Cesta domů (film, 2014) – koprodukční film Midnight Sun (USA) resp. The Journey Home (Kanada) režisérů R. Spottiswooda a B. Quilici s D. Goyou v hlavní roli
 Volání divočiny (film, 2019) – český krátkometrážní dokumentární studentský film K. Peroutkové
 Volání divočiny (seriál, 2021) – dokumentární cyklus National GeographicCalled to the Wild